Ataliva puede referirse a:

En Argentina 
 Ataliva, localidad en la provincia de Santa Fe;
Ataliva Roca (La Pampa), localidad en la provincia de La Pampa.

Nombre 
 Ataliva, nombre:

Personajes 
 Ataliva Roca (1839-1912), militar y empresario;
 Ataliva Herrera, (1888-1953), poeta, ensayista, dramaturgo, abogado, juez, profesor de letras y derecho.